Писидика (Пейсидика; ; букв. «убеждающая в правде» или «повинующаяся правде», от πείθω, «убеждать/повиноваться», и δίκη, «правда, справедливость») — героиня древнегреческой мифологии, дочь Эола и Энареты. Вышла замуж за Мирмидона и родила  и Актора.

Примечания

Литература 
 
 

Героини древнегреческих мифов
Мифы Фессалии